Temps dynamique barycentrique (Astronomie)
 Théâtre Dijon-Bourgogne (Salle de spectacle)